Cette page présente le bilan saison par saison du SW Ladies Harelbeke.

Saison par saison

Notes 

 ¹ Dernier championnat à 2 points pour une victoire
 ² Championnat à 13 équipes à la suite du forfait général d'Astrio Begijnendijk
 ³ Championnat provincial de Flandre-Occidentale
 ⁴ Coupe de Flandre-Occidentale

Statistiques 

 Au total, en D1, le VV Rassing Harelbeke a disputé 28 saisons en D1, disputé 726 rencontres, remporté 851 points, gagné 287 fois, fait match nul 115 fois, perdu 324 fois, inscrit 1414 buts et en a encaissé 1492.
 : 0 fois 
 : 0 fois 
 : 2 fois
 : 2 fois
 : 2 fois
 Top 3 en D1: 2 fois 
 Top 5 en D1: 6 fois dont 3 fois consécutives

Articles connexes 

 SW Ladies Harelbeke
 Classement total du Championnat de Belgique
 Championnat de Belgique
 Coupe de Belgique

Lien externe 

  Site officiel

DVC Zuid-West Vlaanderen